Il singolare del Gerry Weber Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer ha vinto questa edizione del torneo, battendo in finale Nicolas Kiefer 6-1, 6-3.

Il russo Evgenij Kafel'nikov, detentore del titolo, è stato eliminato al primo turno dal polacco Karol Kučera.

Teste di serie

  Roger Federer (campione)
  Rainer Schüttler (secondo turno)
  Jiří Novák (quarti di finale)
  Evgenij Kafel'nikov (primo turno)

 Younes El Aynaoui (quarti di finale)
 Michail Južnyj (semifinali)
 Nikolaj Davydenko (primo turno)
 Arnaud Clément (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Gerry Weber Open 2003
ATP Tour 2003